Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1934, die dritte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 13. und 21. April 1934 in Buenos Aires, Argentinien statt. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens. Es war die erste Südamerikameisterschaft für den Gastgeber.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse 
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner zweimal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Uruguay bekam für die Spiele, zu denen es nicht antrat, keine Punkte. Die Mannschaft, die nach den Begegnungen auf Rang eins stand, wurde Südamerikameister 1934.

Weblinks 

 FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1934

Sportveranstaltung in Buenos Aires
Basketballveranstaltung 1934
Sudamerikameisterschaft #1934